Il singolare del Canada Masters 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Marat Safin era il detentore del titolo, ma si è ritirato per infortunio prima del match de 1º turno contro Nicolas Escudé.

Andrei Pavel ha battuto in finale 7–6(3), 2–6, 6–3, Patrick Rafter.

Teste di serie

  Gustavo Kuerten (terzo turno)
  Marat Safin (primo turno, ritirato per infortunio)
  Andre Agassi (primo turno)
  Juan Carlos Ferrero (quarti di finale)
  Lleyton Hewitt (secondo turno)
  Evgenij Kafel'nikov (primo turno)
  Tim Henman (secondo turno)
  Àlex Corretja (ritirato per infortunio)
  Patrick Rafter (finale)

  Arnaud Clément (quarti di finale)
  Pete Sampras (ritirato per infortunio)
  Thomas Enqvist (primo turno)
  Thomas Johansson (secondo turno)
  Carlos Moyá (secondo turno)
  Wayne Ferreira (primo turno)
  Jan-Michael Gambill (terzo turno)
  Dominik Hrbatý (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte Alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Canada Masters 2001
ATP Tour 2001